Boudinot :

Patronyme 
 Auguste Boudinot (1891-1970), homme politique français
 Jacques Boudinot (1947-1999), entomologiste français
 
 Elias Boudinot (1740-1821), membre du Congrès américain
 Elias Boudinot, indien Cherokee
 Elias Cornelius Boudinot, fils du précédent
 , écrivain américain